Saint-Jean-le-Blanc (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym